Popper, német családnév
 popper, német ifjúsági kultúra tagjai voltak az 1980-as évek első felében